Biloxi kan henvise til:

 Biloxi, Mississippi – en by i USA
 Biloxi, Texas – et kommunefri område i USA
 Biloxi (indianerstamme) – en siouxsproget indianerstamme
 Biloxi (sprog) – et siouxsprog